Cachar puede referirse a:
 Distrito de Cachar, distrito de la India.
 Cácher, recibir el cácher de béisbol.
 Cachar wedge-billed babbler, ave paseriforme de la familia Timaliidae.
 North Cachar Hills district, distrito de India en el estado de Assam.
 Cachar College, institución coeducacional en Silchar, India.
 Cachar (Modismo Chileno), entender algo. También puede referirse a tener relaciones sexuales.